Lawrence megye, megye az USA Alabama államában
 Lawrence megye, megye az USA Arkansas államában
 Lawrence megye, megye az USA Dél-Dakota államában
 Lawrence megye, megye az USA Illinois államában
 Lawrence megye, megye az USA Indiana államában
 Lawrence megye, megye az USA Kentucky államában
 Lawrence megye, megye az USA Mississippi államában
 Lawrence megye, megye az USA Missouri államában
 Lawrence megye, megye az USA Ohio államában
 Lawrence megye, megye az USA Pennsylvania államában
 Lawrence megye, megye az USA Tennessee államában